Э́нгель ( «ангел») — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Энгель, Александр Эдуардович (род. 1934) — советский экскаваторщик, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1986).
 Энгель, Антон Иосифович (1929—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Энгель, Антонин (1879—1958) — чешский архитектор и градостроитель, теоретик архитектуры, преподаватель.
 Энгель, Валерий Викторович (род. 1961) — российский общественный деятель, исполнительный директор ФЕОР.
 Энгель, Владимир Александрович (1824—1883) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Энгель, Георг (1866—1931) — немецкий писатель-романист.
 Энгель, Герхард (1906—1976) — генерал-лейтенант вермахта, адъютант Гитлера.
 Энгель, Густав Эдуард (1823—1895) — немецкий музыкальный критик и педагог.
 Энгель, Давид-Герман (1816—1877) — немецкий композитор.
 
 Энгель, Йиндржих (1897—1956) — чехословацкий шахматист.
 Энгель, Йоахим (1897—1948) — генерал-майор вермахта.
 Энгель, Йожеф (1815—1901) — венгерский скульптор.
 Энгель, Йозеф (1816—1894) — австрийский анатом, профессор Цюрихского университета.
 
 Энгель, Константин (род. 1988) — немецко-казахстанский футболист.
 Энгель, Лоренц (род. 1959) — немецкий медиа-исследователь и профессор медиафилософии на факультете Медиа в Университете Баухаус в Веймаре.
 Энгель, Маро (род. 1985) — немецкий автогонщик.
 Энгель, Микаэла (род. 1956) — государственный и политический деятель Гренландии.
 
 Энгель, Франк (род. 1951) — немецкий футболист и тренер.
 Энгель, Франц (1834—1920) — прусский путешественник-исследователь.
 Энгель, Фридрих (1861—1941) — германский учёный-математик, профессор Лейпцигского университета.
 Энгель, Фридрих (1909—2006) — оберштурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Генуе.
 Энгель, Фриц Карл (1898—пропал без вести в 1952 году) — офицер германской вспомогательной полиции и функционер СС.
 Энгель, Штефан (род. 1954) — немецкий маоист, председатель МЛПГ.
 Энгель, Эдуард (1851—1938) — немецкий писатель, начальник стенографического бюро рейхстага.
 Энгель, Элиот (род. 1947) — американский политик.
 Энгель, Эрих (1891—1966) — немецкий режиссёр и театральный деятель.
 Энгель, Эрнст (1821—1896) — немецкий экономист и статистик.
 Энгель, Юлий Дмитриевич (1868—1927) — музыкальный критик, композитор, журналист, литератор, фольклорист.
 Энгель, Яаков (род. 1949) — израильский предприниматель, миллиардер.

Составные фамилии 
 Энгель-Гюнтер, Юлиана (1819—1910) — немецко-швейцарская писательница, редактор и педагог, одна из пионерок феминизма. 
 
 Энгель-Утина, Нина Александровна (1925—1992) — артистка оперетты, Народная артистка РСФСР.

См. также

Примечания